L'édition masculine 2016 du tournoi de tennis d'Indian Wells se déroule du 10 au  sur dur en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Novak Djokovic remporte l'épreuve en simple, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
Deux forfaits parmi les joueurs du top 10 mondial sont à dénombrer. Roger Federer,  mondial et finaliste de l'édition précédente, annonce fin février qu'il ne peut pas participer au tournoi car il doit se rétablir d'une opération au genou. Le  mondial David Ferrer renonce quant à lui à cause de sa fatigue.

Parmi le top 100 mondial, le  mondial Kevin Anderson, Fabio Fognini (), Ivo Karlović (), Márcos Baghdatís (), Tommy Robredo (), Paolo Lorenzi (), Pablo Andújar () et Simone Bolelli (), Jerzy Janowicz () déclarent également forfait.

Ces forfaits profitent à Ernests Gulbis, Evgeny Donskoy, Lucas Pouille, Mikhail Kukushkin, Marco Cecchinato, Kyle Edmund, Mikhail Youzhny, Damir Džumhur, Dmitry Tursunov, Diego Schwartzman, Marcel Granollers, Rajeev Ram, Alexander Zverev et Thiemo de Bakker.

En double, on note le forfait des deux paires invitées : Nick Kyrgios et Alexander Zverev car l'Australien est malade, puis Mahesh Bhupathi et Stanislas Wawrinka à cause d'une douleur à la jambe de l'Indien. Ces équipes sont remplacées par les Français Jérémy Chardy - Fabrice Martin et les Tchèques Marek Michalička - Ivo Minář.

Pendant le tournoi 
En simple, Milos Raonic confirme son excellent début de saison. Après sa victoire en début de saison sur Roger Federer en finale du tournoi de Brisbane, puis sa demi-finale perdue à l'Open d'Australie contre Andy Murray, il atteint cette fois-ci la finale de ce premier Masters 1000 de l'année, malgré une absence d'un peu plus d'un mois en raison d'une blessure à l'adducteur.

En double, Édouard Roger-Vasselin et Nenad Zimonjić sont menés 2-9 dans le super tie-break lors de leur rencontre face aux frères Bryan ; ils sauvent 8 balles de match et finissent par s'imposer 14-12.

Lauréats 
Le double tenant du titre Novak Djokovic remporte son  en simple en battant en finale Milos Raonic, ne lui laissant que deux jeux. Il s'agit du  et  sur dur en carrière du Serbe. Il soulève ainsi son  de la saison.

En double, les Français Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut remportent leur  ensemble en battant en finale les tenants du titre Vasek Pospisil et Jack Sock. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline. Ils s'imposent pour la  en Masters 1000.

Records 
Novak Djokovic s'impose pour la  à Indian Wells et devient ainsi le joueur le plus titré de l'histoire du tournoi, devant Roger Federer et ses 4 trophées.

Avec un  en ATP Masters 1000, le Serbe égale le record de titres de Rafael Nadal dans cette catégorie.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Indian Wells
 Saison 2016 de l'ATP
 Tournoi de tennis d'Indian Wells (WTA 2016) (tournoi féminin)
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2016
Indian Wells
Tennis aux États-Unis en 2016
Tennis en mars 2016
Sport en Californie en 2016
Sport aux États-Unis en mars 2016